San Bernabé kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Bernabé, Michoacán de Ocampo, Morelia, 
 San Bernabé, Durango, Mezquital, 

Robotskapade Mexikoförgreningar